Pruvot peut faire référence à :
 Marie-Pierre Pruvot (1935-), danseuse transgenre
 Alice Pruvot-Fol (1873-1972), malacologiste française
 Marie-Jane Pruvot (1922-2022), femme politique française
 Michel Pruvot (1948-), accordéoniste français
 Georges Pruvot (1852-1924), zoologiste français
 Félix Pruvot (1980-), skipper français

Voir aussi 
 Pruvotella (voir )

Source de la traduction 

Homonymie de patronyme